T3D steht für:
 Cray T3D, ein massiv-paralleler Supercomputer
 Tatra T3D, Straßenbahnfahrzeuge des tschechischen Herstellers Tatra

T3D